Хесус Рамирез има више значења:

 Хесус Рамирез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хесус Рамирез (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хесус Рамирез, Ел Аламито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хесус Рамирез (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику